|-
| 177801 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177802 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177803 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177804 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177805 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177806 - || 2005 MU || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177807 - || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177808 - || || 16 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177809 - || || 17 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177810 - || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177811 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177812 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177813 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177814 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177815 - || || 30 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177816 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177817 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177818 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177819 - || || 27 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177820 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177821 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177822 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177823 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177824 - || || 6 de juliol de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 177825 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177826 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177827 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177828 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177829 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177830 - || || 9 de juliol de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 177831 - || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177832 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177833 - || || 10 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177834 - || || 11 de juliol de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 177835 - || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177836 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177837 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177838 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177839 - || || 8 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177840 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177841 - || || 10 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 177842 - || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177843 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177844 - || || 12 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177845 - || || 27 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177846 - || || 27 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177847 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177848 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177849 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177850 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177851 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177852 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177853 Lumezzane || || 5 d'agost de 2005 || Lumezzane || M. Micheli, G. P. Pizzetti
|-
| 177854 - || || 4 d'agost de 2005 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 177855 - || || 5 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177856 - || || 5 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177857 - || || 5 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177858 - || 2005 QX || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177859 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177860 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177861 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177862 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177863 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177864 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 177865 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177866 - || || 28 d'agost de 2005 || Vicques || M. Ory
|-
| 177867 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177868 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177869 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177870 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177871 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177872 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177873 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177874 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177875 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177876 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177877 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177878 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177879 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177880 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177881 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177882 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177883 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177884 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177885 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177886 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177887 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177888 - || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177889 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177890 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177891 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177892 - || || 30 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177893 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177894 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177895 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177896 - || || 6 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177897 - || || 7 de setembre de 2005 || Altschwendt || Altschwendt
|-
| 177898 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177899 - || || 9 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177900 - || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

7